Суповые акулы:

 Суповые акулы () — род акул из семейства куньих акул.
 Суповые акулы () — род акул из семейства куньих акул.